Teoria das Camadas pode se referir a:

 teoria das camadas eletrônicas veja Nível eletrônico (Camadas eletrônicas);
 teoria das camadas tectônicas veja Tectónica de placas (Teoria das placas tectônicas);
 teoria das camadas ionosféricas veja Camada ionosférica (Atmosfera);

Desambiguação